Surré of Syr, een plaats in Luxemburg
Syr Darja, een rivier